Az 1999-es Tippeligaen volt az 55. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizennegyedjére.

Tabella

Osztályozó 
A Start csapata nyert 3–2-es összesítéssel a Strømsgodset ellen, a Strømsgodset kiesett a másodosztályba, míg a Start feljutott az első osztályba.

Eredmények

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok